Henry Richardson (1936-), monteur britannique ;
Henry Barber Richardson (1889-1963), archer américain ;
Henry Hobson Richardson (1838–1886), architecte américain.